Antônio de Sousa Queirós (Figueira da Foz, 27 de outubro de 1878 — Três Lagoas, falecido em data desconhecida) foi um comerciante e político português radicado no Brasil. Foi vereador e prefeito de Três Lagoas. 

Filho de Manuel de Sousa Cruz e de Teresa de São José, foi um dos pioneiros treslagoenses, chegando à cidade no início da década de 1910. Comerciante, foi sócio do armazém Bernardino & Cia, e depois da firma Caldeira & Queiroz & Fenelon, com Bernardino Caldeiras e Sebastião Fenelon Costa.

Casou-se com Anunciata Espiridião de Sousa, de cuja união teve os seguintes filhos: Adalgiza, Arlindo e Antônio. 

Nomeado pelo governador do estado de Mato Grosso para fazer parte da primeira Câmara Municipal treslagoense, foi por seus pares eleito presidente da mesma, cargo que ocupou durante os anos de 1915 até 1923. Foi sempre um elemento ligado à cidade, tendo ocupado vários cargos políticos.

Foi prefeito nomeado pelo interventor federal e empossado a 10 de outubro de 1932, havendo governado o município até 23 de outubro de 1934. 

Vereadores de Três Lagoas
Prefeitos de Três Lagoas
Família Sousa Queirós
Brasileiros de ascendência portuguesa
Naturais da Figueira da Foz